Девятииглые колюшки или многоиглые колюшки () — род лучепёрых рыб из семейства колюшковых (Gasterosteidae). Его представители населяют солёные, солоноватые и пресные водоёмы Европы, Азии и Северной Америки.

Виды 
Род включает 9 видов:

Галерея

Примечания 

Колюшковые